Авл Лициний ():
 Авл Лициний Архий — греческий поэт родом из Антиохии в Сирии